Cristina Scolari (née en 1972), athlète italienne ;
Filippo Scolari (1369-1426), dit Pippo Spano, condottiere italien et chef militaire de Hongrie ;
Fred Scolari (1922-2002), basketteur américain ;
Giuseppe Scolari (c.1720-c.1774), compositeur italien ;
 Henri Scolari (1923-2011), compositeur suisse ;
Luiz Felipe Scolari (né en 1948), joueur et entraîneur de football brésilien ;
Massimo Scolari (né en 1943), architecte, peintre et designer italien ;
Paolo Scolari (c.1130-1191), ecclésiastique italien, qui fut pape sous le nom de Clément III ;
 Peter Scolari (1955-2021), acteur américain.